Essertines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Essertines-en-Donzy, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Essertines-en-Châtelneuf, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,